La Coppa delle Alpi 1966 è stata la 6ª edizione del torneo a cui hanno partecipato le squadre dei campionati italiano e svizzero e che si è svolto dal 4 giugno al 16 giugno 1966.

Il  si aggiudicò il trofeo, vincendo tutte e quattro le partite disputate. Al secondo posto terminarono appaiate il Losanna/Zurigo e la . L'ultima partita, proprio tra queste ultime, venne sospesa dal risultato di 2-2, e la squadra bianconera venne condannata alla sconfitta per 3-0 a tavolino perché aveva abbandonato il campo in anticipo (anche se avesse vinto, il Napoli sarebbe comunque rimasto avanti per la differenza reti favorevole).

Squadre partecipanti 
  
  
  
  
  
  
  
  /

Risultati e classifica

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Note

Collegamenti esterni
 Erik Garin. Cup of the Alps 1966. Rsssf.com, 11 giugno 2000.

Calcio nel 1966
Coppa delle Alpi